Théâtre József Katona de Budapest
 Théâtre József Katona de Kecskemét